Анатолий Шеин:
 Шеин, Анатолий Алексеевич (род. 1956) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы шестого созыва.
 Шеин, Анатолий Борисович (род. 1956) — советский химик, доктор химических наук, профессор.